Катастрофа Ан-24 в Красноярске — авиационная катастрофа, произошедшая в понедельник 14 апреля 1980 года в Красноярске с самолётом Ан-24Б авиакомпании Аэрофлот, в результате которой погибли 2 человека.

Самолёт 
Ан-24Б с бортовым номером 47732 (заводской — 69900905) был выпущен 23 ноября 1966 года. Всего на момент катастрофы авиалайнер имел в общей сложности 20 695 часов налёта и 21 132 посадки.

Катастрофа 
Самолёт выполнял рейс 151 из Красноярска в Енисейск. Его экипаж из 127 лётного отряда состоял из командира (КВС) , второго пилота  и бортмеханика . В салоне работала стюардесса . Всего на борту находились 49 пассажиров: 2 ребёнка и 47 взрослых, в том числе 30 рабочих с Лесосибирского ЛДК-1, которые ранее ездили на экскурсию в Новосибирск и теперь возвращались домой.

Небо над Красноярском было покрыто облаками, видимость составляла 10 километров и дул северо-восточный слабый ветер. В 18:58 (14:58 МСК) Ан-24 начал взлёт. В процессе разбега при скорости 85 км/ч на правой стойке шасси разрушилась нижняя часть цилиндра с хомутом. Хотя возникла вибрация, но экипаж этого не заметил и не прервал взлёт. После отрыва от ВПП и уборки шасси, бортмеханик увидел, что правая амортстойка не встала на замок убранного положения, а затем увидел, что разрушен верхний узел крепления шлиц-шарнира, а тележку шасси развернуло вправо на 45°. Узнав об этом, командир доложил о произошедшем на землю. Тогда руководитель полётов Никитин и начальник инспекции Красноярского управления гражданской авиации Яцуненко приняли решение, что самолёт должен вернуться и приземлиться в аэропорту вылета.

Для аварийной посадки требовалась грунтовая ВПП, но она размокла из-за осадков и к тому же пересекалась двумя бетонными ВПП. Тогда было принято решение, что аварийная посадка будет производиться на грунтовое лётное поле местных воздушных линий (МВЛ), которое имело размеры 700×320×200 метров. Максимальные размеры поле имело по направлению с северо-востока на юго-запад, поэтому на северо-восточной части было выложено посадочное «Т», что соответствовало курсу посадки 215°. Чтобы снизить посадочный вес за счёт выработки топлива, экипаж начал выполнять полёт над аэродромом. Также были выполнены два захода на посадку по курсу 190°, в ходе которых самолёт снижался до 20—50 метров, а затем уходил на второй круг.

Последний заход на посадку осуществлялся уже с выпущенными шасси и с посадочным курсом 190° (был задан руководителем полётов). Закат к тому времени уже произошёл, а выбранная для посадки площадка была не маркирована и не оборудована соответствующими светотехническими средствами. Подходя к четвёртому развороту, экипаж выпустил закрылки на 15°, а также запросил убрать с исполнительного старта искусственной ВПП (ИВПП) самолёт Ил-76, который стоял прямо в створе их захода на посадку. В 100 метрах от земли был зафлюгирован правый воздушный винт, а закрылки довыпущены в посадочное положение (38°). Скорость была выше рекомендуемой и составляла 225 км/ч, поэтому левый двигатель был переведён на малый газ. Так как левый винт при этом не был зафлюгирован, то возникла авторотация, которая привела к появлению левого крена, парируя который, экипаж отклонил элероны вправо.

В 20:05 (16:05 МСК), спустя 15 минут после заката, летящий по курсу 185° Ан-24 на скорости 205 км/ч и с левым креном 2,5° приземлился в 100 метрах за посадочного «Т» и с уклонением вправо на 8 метров. При касании самолёт испытал перегрузку в 1,4g, а винт левого двигателя почти сразу был специально снят с упора. Поначалу авиалайнер двигался прямо, но через 70 метров пробега на скорости 190 км/ч правая стойка шасси коснулась земли, после чего тележка начала разрушаться, а затем и вовсе отделилась. В результате самолёт спустя 175 метров от точки приземления начало разворачивать влево на 5°. Экипаж увидел, что их несёт прямо на рулёжную дорожку № 5, на которой стоит другой Ан-24, а за ним расположена площадка, на которой стояли самолёты Ан-24 и Як-40. В 300 метрах от точки приземления и в 232 от стоящего Ан-24 на скорости 130 км/ч экипаж отклонил штурвал вправо. Правая стойка шасси зарылась в грунт, в результате чего авиалайнер с более чем двукратной перегрузкой резко развернулся вправо на 70—80° и остановился всего в 32 метрах от стоящего на рулёжной дорожке Ан-24, между списанными самолётами (Ил-14 и Ил-18, располагались в 35 метрах справа) и свалкой металлолома (в 76 метрах слева). Общий пробег по земле составил 499 метров.

Из-за резкого разворота вправо, правая плоскость крыла не выдержав перегрузок оторвалась, тем самым разорвав находящиеся в ней мягкие топливные баки. Вытекшее топливо вызвало пожар в носовой части. Также был деформирован пол. Пассажиры выбирались из салона в основном через входную дверь, трое — через левый аварийный люк. Пожарные службы аэропорта находились в 800 метрах и прибыли через пару минут, после чего за минуту ликвидировали пожар. Однако три пассажирки успели получить ожоги, также легкие травмы получил и участвующий в эвакуации авиатехник аэропорта. Непосредственно на месте крушения никто не погиб, но через 2 и 3 дня в больницах от ожогов погибли две пассажирки, которые получили наиболее сильные ожоги, так как при эвакуации прыгнули прямо в огонь.

Причины 
Расследующая происшествие комиссия сделала следующие выводы:
 Разворот тележки правой амортстойки вправо, явившийся причиной её неуборки после взлета, произошел вследствие разрушения хомута с цилиндром с вырывом их частей вместе с проушинами крепления верхнего звена шлиц-шарнира на разбеге при взлете самолёта. Разрушение нижней части цилиндра правой стойки с хомутом произошло из-за её недостаточной усталостной прочности.
 Разрушение конструкции планера и пожар на самолёте явились следствием возникновения нерасчетных нагрузок при резком развороте самолета вправо на последнем участке пробега.
 РП Никитин, начальник инспекции  Яцуненко, заместитель командира Красноярского  по лётной работе Шведов и прибывший на аэродром командир ОАО Евреимов неудовлетворительно организовали приём самолёта и не дали должной оценки опасности столкновения с препятствиями на пробеге:
 приняли решение о посадке самолёта с МК=215° на ограниченную по размерам площадку с попутным ветром скоростью 2 м/с в нарушение РЛЭ Ан-24;
 Никитин проявил пассивность и не обеспечил четкое руководство со старта. Управление заходом на посадку передал диспетчеру посадки Безруких, находившемуся в закрытом помещении и не имевшему возможности производить наблюдение за посадкой самолёта с рабочего места. При выложенном посадочном «Т» с курсом 215° задал курс посадки 190° в направлении препятствий.
 РЛЭ Ан-24 не содержит рекомендаций по выполнению посадки с разрушенной основной стойкой шасси. Методика выполнения посадки при невыпустившейся основной стойке шасси с выключением одного двигателя усложняет пилотирование и полностью исключает возможность ухода на второй круг при угрозе безопасности посадки. Рекомендуемая РЛЭ посадка с отворотом на 10—15° в сторону исправной ноги шасси при сохранении прямолинейности первой половины пробега может привести к выкатыванию самолёта за пределы ВПП.
 Отсутствует анализ посадок самолётов Ан-24 с разрушенным узлом крепления к амортстойке верхнего звена шлиц-шарнира, имевших место за последние годы, не изучены устойчивость и управляемость самолета на пробеге при посадке на одну основную ногу шасси, не определены вероятная посадочная дистанция и длина пробега.
 Меры, принимаемые по предупреждению разрушений амортизационных стоек самолётов Ан-24 и Ан-26, недостаточны.

Заключение: Причиной катастрофы является разрушение правой амортизационной стойки шасси и прием самолёта на непригодное по размерам для самолётов Ан-24 лётное поле МВЛ в направлении стоянок самолётов.

Переданное экипажу указание о посадке на грунт с МК=190° было необоснованным ввиду ограниченных (700 метров) размеров грунтового поля МВЛ и наличия попутной составляющей ветра 2-4 м/с. Прием самолета в аэропорт Енисейск на грунтовую, замерзшую и покрытую укатанным снегом полосу или (что в исключительных случаях предусмотрено РЛЭ) на  с большей вероятностью могло обеспечить благополучный исход полета.

Примечания

Литература 
 
 

События 14 апреля
Апрель 1980 года
Авиационные происшествия в России 1980 года
Авиационные происшествия в Красноярском крае
Авиационные происшествия с Ан-24
Авиационные происшествия Красноярского УГА
Авиационные происшествия вследствие отказов вспомогательного оборудования
Авиационные происшествия вследствие нарушений в управлении воздушным движением
1980 год в Красноярском крае